Lysva (stad), stad in de Russische kraj Perm
 Lysva (Kama), zijrivier van de Kama
 Lysva (Obva), zijrivier van de Obva
 Lysva (Tsjoesovaja), zijrivier van de Tsjoesovaja